Grien steht für:
 ein alemannisches Wort für Kies
 den Beinamen des Malers Hans Baldung
 Grien (Neckar) Bach der bei Neckartailfingen in den Neckar mündet
 Grien-Insel bei Dietikon, Kanton Zürich, Schweiz
 Grien (Koblenz AG), Insel gegenüber dem Judenäule, Koblenz AG, Schweiz

Siehe auch:
 Green
 Greene